|-
| 169501 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169502 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169503 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169504 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169505 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169506 - || || 13 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169507 - || || 5 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169508 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169509 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 169510 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169511 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169512 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169513 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169514 - || || 24 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169515 - || 2002 EN || 5 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169516 - || 2002 EQ || 5 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169517 - || || 10 de març de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 169518 - || || 14 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169519 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169520 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169521 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169522 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169523 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169524 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169525 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169526 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169527 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169528 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169529 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169530 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169531 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169532 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169533 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169534 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169535 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169536 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169537 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169538 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169539 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169540 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169541 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169542 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169543 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169544 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169545 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169546 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169547 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169548 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169549 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169550 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169551 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169552 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169553 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169554 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169555 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169556 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169557 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169558 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169559 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169560 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169561 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169562 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169563 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169564 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169565 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169566 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169567 - || || 20 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169568 - || || 16 de març de 2002 || Moletai || MAO
|-
| 169569 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169570 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169571 - || || 17 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169572 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169573 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169574 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169575 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169576 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169577 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169578 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169579 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169580 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169581 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169582 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169583 - || || 15 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169584 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169585 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169586 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169587 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169588 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169589 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169590 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169591 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169592 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169593 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169594 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169595 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169596 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169597 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169598 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169599 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169600 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9